Cesante puede referirse a:
 El antiguo participio activo del verbo cesar.
 Cesante, situación de un funcionario que, por decisión superior es privado de su empleo, dejándole, en algunos casos, parte del sueldo.
 Cesante, película chilena de 2003.
 Cesantes, localidad española.
 Cesantía, en Colombia, una prestación social que todo empleador debe reconocer a sus trabajadores con el fin de que estos puedan atender sus necesidades primarias en caso de quedar cesante.
 Lucro cesante, concepto jurídico-económico.
 Desempleado.